Dashwood ist der Name folgender Orte:

 Dashwood (Ontario), ein Ort in Nord-Amerika
 Dashwood (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland

Dashwood ist der Familienname folgender Personen:
 Elinor Dashwood, Figur in Jane Austens Roman Verstand und Gefühl
 Francis Dashwood, 11. Baron le Despencer (1708–1781), britischer Politiker (1762–1763 Schatzkanzler)
 Marianne Dashwood, Figur in Jane Austens Roman Verstand und Gefühl
 Tenille Dashwood (* 1989), australische Wrestlerin